North and South (trilogie), de boekenserie uit 1980 van de Amerikaanse schrijver John Jakes over de Amerikaanse Burgeroorlog
 North and South (Amerikaanse miniserie), miniserie uit 1985 gebaseerd op deze trilogie, met onder andere Patrick Swayze
 North and South (roman), roman uit 1855 van de Engelse schrijfster Elizabeth Gaskell
 North & South (1975), miniserie uit 1975 gebaseerd op de Engelse roman, met onder andere Patrick Stewart
 North & South (2004), miniserie uit 2004 gebaseerd op de Engelse roman, met onder andere Richard Armitage
 North and South (Gerry Rafferty), een album van Gerry Rafferty uit 1988
 North and South (Milow), een album van Milow uit 2011
 North & South (computerspel), een strategiespel uit 1989 van het genre actiespel/strategiespel.